Rywalizacja w wadze do 57 kg mężczyzn w zapasach w stylu wolnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 4 - 5 sierpnia. Zawody odbyły się w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.
W zawodach wzięło udział 16 zawodników

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Wyniki

Faza początkowa

Repasaże 

F - zwycięstwo przez położenie na łopatki

Końcowa klasyfikacja

Bibliografia 
 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020